Fisher Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fisher Township (Iowa)
 Fisher Township (Minnesota)
 Fisher Township (North Dakota)